Ernst Steindorff – storico tedesco
 Georg Steindorff – egittologo tedesco
 Scott Steindorff – produttore cinematografico statunitense